Antikernenergiebeweging
 Goede Waar & Co
 AKB48, een Japanse meidengroep